Parti Socialiste puede referirse a:

 Parti Socialiste, partido político de Francia, miembro del Partido Socialista Europeo.
Parti Socialiste, partido político de la parte francófona de Bélgica, también miembro del Partido Socialista Europeo.
 Parti Socialiste, partido político de Suiza que forma parte de la Internacional Socialista.